Савинецька сільська рада — Вінницька область, Тростянецький район
 Савинецька сільська рада — Київська область, Рокитнянський район
 Савинецька сільська рада — Хмельницька область, Ярмолинецький район